Фаренкрог () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фаренкрог-Петерсен, Йорн-Уве (род. 1960) — немецкий клавишник и композитор.
 Фаренкрог, Людвиг (1867—1952) — немецкий писатель.